

Architettura 
 Block – termine inglese che indica l'isolato, elemento centrale della pianificazione e del design urbano

Aziende 
 Block – azienda statunitense, precedente nota come Square

Persone 
Adam Block – astronomo statunitense
Adriaen Block – navigatore e mercante olandese
Agnes Block – botanica, disegnatrice, illustratrice, collezionista e mecenate olandese
Giovanni Block – cantautore, compositore e produttore discografico italiano
Johan Nicolaas Block – pioniere dell'aviazione e imprenditore olandese, noto
John Block – ex cestista statunitense
John Rusling Block – politico statunitense
Ken Block – ex hockeista su ghiaccio canadese
Ken Block – pilota di rally, imprenditore e stuntman statunitense
Lawrence Block – scrittore statunitense
Rory Block – cantante e chitarrista statunitense
Stefan Merrill Block – scrittore statunitense
Stephanie Block – attrice e cantante statunitense
Walter Block – economista statunitense